Západní hodnoty (též hodnoty západní kultury, anglicky Western values resp. Western culture values) je soubor hodnot adoptovaných na Západě. Jejich základní charakteristika odráží liberální postoje (relativně k historii či zbylé většině světa), důležitost jedince a otevřené tržní prostředí. Významný historický vliv na jejich utváření mělo křesťanství, které je v západních hodnotách dnes již upozaděné.

Vzhledem k vývoji Západu se i západní hodnoty rozštěpily na více směrů.

"Staré" západní hodnoty 
Původní hodnoty, které byly na Západě nejvýznačnější (též "staré" západní hodnoty) a které jsou dnes již oblastí sporů, se řadí do konzervativního spektra.

"Nové" západní hodnoty 
U mladších členů západní společnosti (zejména mileniálů) se ve větší míře adaptují pozměněné západní hodnoty (též "nové"). Tyto názory se řadí jako velmi liberální.

Odkazy

Reference 

Kulturní dějiny